Победителите в Световното първенство по снукър от 1927 г.

Победители

По първенство

По играч

По страна

Вижте също 
 Първенци в световната ранглиста

Шампиони